Belk – catena di grandi magazzini statunitense
Belk – comune dell'Alabama